Абрашев може да се отнася за:
 Петър Абрашев (1866 – 1930) – български юрист, учен и политик
 Георги Абрашев (р. 1924) – български хореограф и учен
 Божидар Абрашев (1936 – 2006) – български композитор, учен и политик